Глиновка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Глиновка — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Глиновка — деревня в Крупском районе Минской области.

Казахстан 
 Глиновка — прежнее, до 1992 года, название аула Ушбулак Алакольского района Алматинской области.

Россия 
 Глиновка — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Глиновка — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Глиновка — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Глиновка — деревня в Оленинском районе Тверской области.